Александр Никифорович Ткач (7 июня 1933 год, село Святогоровка, Осакаровский район, Карагандинская область — 2004 год) — передовик сельскохозяйственного производства, бригадир тракторно-полеводческого звена. Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 
Родился 7 июня 1933 года в крестьянской семье в селе Святогоровка Осакаровского района Карагандинской области. Окончив заочное отделение Карагандинского педагогического училище, преподавал в начальных классах в селе Найдорф. В 1949 году начал трудиться в колхозе «Путь к коммунизму» Осакаровского района. В 1952 году был призван на срочную службу. После армии из армии в 1955 году вернулся в родную деревню и после окончания курсов трактористов на Литвиновской машинно-тракторной станции трудился трактористом-комбайнёром в колхозе «Новый путь» Осакаровского района. В 1966 году вступил в КПСС. За достижения в трудовой деятельности был награждён орденом Ленина. В 1972 году был назначен бригадиром тракторно-полеводческой бригады совхоза имени XIX съезда КПСС Карагандинской области. Летом 1973 года намолотил 1250 тонн зерновых. За эти выдающиеся достижения в уборке зерновых был удостоен в 1973 году звания Героя Социалистического Труда.

Избирался членом районного, областного комитетов КПСС и делегатом XVI съезда компартии Казахстана

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1973 года
 Орден Ленина (1967, 1973)
 Почётный гражданин Осакаровского района (2000)

Литература 
 Головченко Г., Люди-легенды Осакаровского района, Осакаровка, 2013
 Қарағанды. Қарағанды облысы: Энциклопедия. — Алматы: Атамұра, 2006. ISBN 9965-34-515-5

Ссылки 
 История народов Средней Азии